Kavatsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kavatsaari (ö, lat 61,50, long 27,41), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Kavatsaari (ö, lat 61,46, long 27,97), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar